América FC kan verwijzen naar de volgende voetbalclubs:
Brazilië
 América FC (Acre) - uit Rio Branco, Acre
 América FC (Alagoas) - uit São Luís do Quitunde, Alagoas
 América FC (Amazonas) - uit Manaus, Amazonas
 América FC (Ceará) - uit Fortalea, Ceará
 América FC (Goiás) - uit Morrinhos, Goiás
 América FC (Linhares) - uit Linhares, Espírito Santo
 América FC (Minas Gerais) - uit Belo Horizonte in Minas Gerais
 América FC (Pernambuco) - uit Recife in Pernambuco
 América FC (Paraíba) - uit João Pessoa, Paraíba
 América FC (Paraná) - uit Curitiba in Paraná
 América FC (Pedrinhas) - uit Pedrinhas in de staat Sergipe
 America FC (Rio de Janeiro) - uit Rio de Janeiro in de staat Rio de Janeiro
 América FC (Rio Grande do Norte) - uit Natal, Rio Grande do Norte
 América FC (Santa Catarina) - uit Joinville, Santa Catarina
 América FC (São Paulo) - uit São José do Rio Preto, São Paulo
 América FC (São Manuel) - uit São Manuel, São Paulo
 América FC (Sergipe) - uit Propriá in Sergipe
 América FC (Sobradinho) - uit Sobradinho, Distrito Federal
 América FC (Teófilo Otoni) - uit Teófilo Otoni, Minas Gerais
 América FC (Três Rios) - uit Três Rios, Rio de Janeiro
 América FC (Vitória) - uit Vitória, Espírito Santo
 América Foot-Ball Club (Paraná) - uit Curitiba, Paraná

Colombia
 América de Cali
Mexico
 Club América
Nicaragua
 América Managua